La Serie A2 2006-2007 è stata la 23ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto.

Per la prima volta sono ammesse ai Play-off le prime quattro classificate di ciascun girone. Tuttavia sono state le prime classificate della stagione regolare a conquistare la promozione in Serie A1.

Classifiche

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Tabellone 1

Tabellone 2

Verdetti
 RN Sori e Lazio promosse in Serie A1
 Fiorentina, Acilia, Pescara, Bergamo e Anzio retrocesse in serie B

Voci correlate
Serie A1 2006-07

Sport acquatici nel 2006
Sport acquatici nel 2007
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto